Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la Polisportiva Alghero nelle competizioni ufficiali della stagione 2008-2009.

Stagione 
Nella stagione 2008-09 la Polisportiva Alghero disputa il primo campionato di Lega Pro Seconda Divisione della sua storia.

Rosa

Calciomercato

Risultati

Lega Pro Seconda Divisione

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa Italia Lega Pro

Risultati (da ripassare)

Statistiche

Statistiche di squadra

Statistiche dei giocatori
NB: le statistiche non sono complete.

Note 

2008-2009